Difenol se može odnositi na:

 Benzendiols
 Bisfenols
 Dihidroksibifenili
 Pojedini polifenoli (sa 2 fenolne grupe)